Waterville kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Waterville, Irland, Munster, Ciarraí,

Kanada 

 Waterville (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Waterville, Kansas, ort, Marshall County, 
 Waterville, Iowa, ort, Allamakee County, 
 Waterville, Maine, ort, Kennebec County, 
 Waterville, Minnesota, ort, Le Sueur County, 
 Waterville, New York, ort, Oneida County, 
 Waterville, Ohio, ort, Lucas County, 
 Waterville, Washington, countyhuvudort, Douglas County,

Se även
Waterville Valley